Valea Morii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Valea Morii (Alba), Dorf im Kreis Alba
Valea Morii (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
Valea Morii (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare